

Biologie 
 Un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les constituants pour se multiplier.

Informatique 
 Un virus est un logiciel malveillant écrit dans le but de se dupliquer sur d'autres ordinateurs.

Art et littérature

Bande dessinée 
 Virus, il mago della foresta morta, série de Walter Molino et Federico Pedrocchi publiée entre 1939 et 1946 ;
 Virus, bande dessinée de Tome et Janry appartenant à la série Spirou et Fantasio et publiée en 1982.

Cinéma 
 Virus (Fukkatsu no hi) est un film japonais réalisé par Kinji Fukasaku en 1980.
 Virus (Spill) est un film canadien réalisé par Allan A. Goldstein en 1996.
 Virus est un film américain réalisé par John Bruno en 1999.
 Virus est un film américain réalisé par Rusty Nelson en 2002.
  est un film indien réalisé par Shankar Panicker en 2007.

Télévision 
 Virus est une série télé québécoise diffusée en 1993.
  est un téléfilm américain réalisé par Armand Mastroianni en 1995.

Jeu vidéo 
 Virus est un jeu vidéo de Cryo Interactive de 1999, adapté du film de John Bruno.

Littérature 
 Virus est un roman de John Brunner de 1973.

Sculpture 

Virus est le titre de nombreuses sculptures de Georges-Pascal Ricordeau.

Musique 

Artistes :
 Vîrus, un rappeur français.
Chansons :
 Virus, d'Iron Maiden en 1996 ;
 Virus, de LaFee en 2005 ;
 Virus, de Björk en 2011 ;
 Albums :
 Virus, de Tagada Jones en 1999 ;
 Virus, d'Heavenly en 2006 ;
 Virus, de Haken en 2020.